Цитруллин — α-аминокислота. Название происходит от , родового наименования арбуза, из которого он был выделен впервые.

Установлено, что цитруллин, который долгое время считали промежуточным продуктом щелочной деградации аргинина в орнитин, входит в состав белка клеток сердцевины волос млекопитающих  и игл дикобраза.

Цитруллин является промежуточным веществом в орнитиновом цикле, необходимом для превращения аминогрупп и аммиака в мочевину.

Применение 
МНН цитрулин

Лекарственные средства 
У больных ревматоидным артритом часто (не менее 50 %) встречается аутоиммунная реакция против белков, содержащих цитруллин. Хотя происхождение этого ответа неясно, определение в крови соответствующих аутоантител, сегодня стало важным  методом для диагностики ревматоидного артрита.

 Стимол (патентованное название)

Спортивное питание 
Считается, что L-Цитруллин «обеспечивает естественную выработку организмом аргинина начиная со второго часа после приема и в течение последующих 20 часов. L-Цитруллин также выводит молочную кислоту и аммиак, восстанавливает запасы АТФ и креатинфосфата после тренировок».

Примечания

См. также 

 Цитруллинемия

Литература 

Кочетков Н. А., Членов М. А. (ред.), Общая органическая химия, Т. 10

Ссылки 

 Цитруллин в «Pubmed Compound» (англ.)

Аминокислоты